Sitters steht für:

 Sitters, Ortsgemeinde im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Sitters ist der Familienname folgender Personen:

 Bertus Sitters (1941–2022), niederländischer Schwimmer